USS Goldsborough je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Goldsborough (DD-188) 
 USS Goldsborough (DDG-20)

Goldsborough